Margaritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jesús Gómez Portugal (ort i Mexiko, lat 22,00, long -102,29), Aguascalientes, Jesús María, 
 Margaritas, Jalisco, ort, Atotonilco el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar